Postfix kan syfta på:

 Postfix – en ändelse, se Suffix
 Postfix (e-postserver) – en serverprogramvara för e-post (SMTP).
 Postfixnotation – en notation inom matematik och logik där man skriver operanderna före operatorn